Master and Commander bezeichnet:

 Master and Commander, deutscher Titel Kurs auf Spaniens Küste, erster einer Reihe von Abenteuerromanen von Patrick O'Brian aus dem Jahr 1970
 Master & Commander – Bis ans Ende der Welt, Verfilmung des Romans durch Peter Weir aus dem Jahr 2003